Råkkek kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Råkkek (Jokkmokks socken, Lappland, 740593-171154), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,39 ha)
Råkkek (Jokkmokks socken, Lappland, 740910-170873), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn